Os Imorais — filme de 1979
The Grifters — filme de 1990
Acesso (álbum) — de Zélio Duncan, cuja faixa de número 6 é "Imorais"

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música